Dussaulx est un patronyme porté notamment par : 

 Jean Dussaulx (1728-1799), homme de lettres et homme politique français ;
 Jean Louis Dussaulx (1791-1863), homme politique français.